Сан-Габриел-да-Кашуэйра () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Север штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Негру. Население составляет 37 896 человек на 2010 год. Занимает площадь 109 181,24 км². Плотность населения — 0,35 чел./км².

В 2003 году вторым официальным языком муниципалитета стал ньенгату, один из индейских языков, относящийся к языкам тупи-гуарани.

Покровителем города считается Архангел Гавриил.
Праздник города — 3 сентября.

История 
Город основан в 1668 году.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  Колумбия
 на северо-востоке —  Венесуэла
 на востоке —  муниципалитет Санта-Изабел-ду-Риу-Негру
 на юго-востоке —  муниципалитет Санта-Изабел-ду-Риу-Негру
 на юго-западе —  муниципалитет Жапура
 на западе —  Колумбия

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 43 094 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 75.764.000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2.284 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,567 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: экваториальный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Af.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 4 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Примечания

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас